Молодечно (белор. Маладзе́чна) — многозначный термин.

 Молодечно — город в Минской области Белоруссии на реке Уша. 
 Молодечно — конечная станция для электропоездов в городе Молодечно, курсирующих на северо-западе Белоруссии. 
 «Молодечно» — белорусский футбольный клуб из одноимённого города.